José Carrera ist der Name folgender Personen:

* José Miguel Carrera (1785–1821), lateinamerikanischer Volksheld und chilenischer Politiker
 José Rafael Carrera Turcios (1814–1865), Präsident Guatemalas